Замбрувский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подляское воеводство. Центр повята — город Замбрув. Занимает площадь 733,11 км². Население — 44 337 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Подляского воеводства
Замбрувский повет